Reprezentacja Niemiec w piłce ręcznej mężczyzn (niem. Die deutsche Handballnationalmannschaft der Männer) – narodowy zespół piłkarzy ręcznych, który reprezentuje Republikę Federalną Niemiec w meczach i turniejach międzynarodowych. Za istnienie reprezentacji odpowiedzialny jest .

Na podstawie przepisów RFN oraz międzynarodowego uznania uznaje się współczesną reprezentację Niemiec za sukcesora reprezentacji Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i III Rzeszy Niemieckiej. W latach 1949–1990 w związku z istnieniem Niemieckiej Republiki Demokratycznej istniała także druga niemiecka drużyna narodowa, której wyniki nie są zaliczane do wyników reprezentacji opisanej w niniejszym artykule.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Zobacz też 
 Reprezentacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej w piłce ręcznej mężczyzn

Linki zewnętrzne 
 Baza danych o meczach